Европско првенство у кошарци 1979. (Еуробаскет 1979.) је 21. по реду европско кошаркашко првенство за мушкарце. Оно је одржано 1979. године у Италији. Златну медаљу је освојила СССР, сребрну Израел, док је бронзану медаљу освојила Југославија. Утакмице су игране у четири града : Торину, Местреу, Сијени и Горици.

Резултати

Први круг 
У првом кругу 12 екипа је подељено у три групе по четири тима. Прва два тима из сваке групе су се пласирала у завршни круг, а последњепласирана два тима су наставила такмичење у борби од 7-12. места.

Група А - Местре

Резултати групе А

Табела групе А

Група Б - Сијена

Резултати групе Б

Табела групе Б

Група Ц - Горица

Резултати групе Ц

Табела групе Ц

Борбе од 7-12. места - Торино 
У ову рунду су се пласирали трећепласирани и четворопласирани тимови из првог круга.

Резултати

Табела

Финални круг - Торино 
У овај круг такмичења су се пласирали тимови који су заузели прва два места у првом кругу. Прва два тима из ове групе ће играти у финалу, а трећи и четврти меч за треће место.

Резултати

Табела

Утакмице за медаље

Утакмица за треће место 
 99

 92

Финале 
19. јун 1979.

 98

 76

Коначан пласман 

 
Европска првенства у кошарци
Кошарка у Италији
Спорт у Торину
Кошарка у 1979.